Vedova ist der Familienname folgender Personen:

 Benedetto Della Vedova (* 1962), italienischer Politiker und Wirtschaftswissenschaftler
 Emilio Vedova (1919–2006), italienischer Maler